Woodfordia, een geslacht van zangvogels;
Woodfordia, een geslacht van bloeiende planten.